Turm (ahd. turn, über altfrz. *torn aus lat. turris, letztlich zu gr. τύρσις, ‚Turm, Burg‘) bezeichnet:

 Turm, ein Bauwerk, dessen Höhe bedeutend größer ist als sein Durchmesser
 Felsturm, eine aufragende Felsformation
 Fitnessturm, Sportgerät
 Tower (Luftfahrt), der Kontrollturm auf einem Flugplatz
 Turm (Schiffsteil), in der Marine den Aufbau auf einem Unterseeboot
 Geschützturm (Lafette)
 Turm (Schach), eine Figur im Schachspiel
 Potenzturm in der Mathematik
 der senkrechte Teil des Krans, auf dem sich das Führerhaus befindet, siehe Turmdrehkran
 Turm (Heraldik), ein Wappenbild
 Turm (Zeitschrift), Literatur- und Kulturzeitschrift
 T.U.R.M. ErlebnisCity, ein Freizeitzentrum mit Erlebnisbad der Stadtwerke Oranienburg
 Turm Kaffee, Kaffeemarke
 Turm (Berlin-Kreuzberg), ehemals besetztes Haus in Berlin-Kreuzberg

Turm heißen folgende geographische Objekte:
 Turm (Zillertaler Alpen), Mittlere Grinbergspitze, 2867 m, bei Finkenberg und Tux, Tirol
 Turm (Hochschwab), ca. 1520 m, Formation zwischen Brunntal und Antengraben im Salzatal, Steiermark
 Turm (Karawanken), 1462 m, Formation am Petzen (Peca), Kärnten

Der Turm steht für:

Werktitel:
 Der Turm (Detlef Heusinger), Musiktheaterstück von Detlef Heusinger
 Der Turm (Hofmannsthal), Theaterstück von Hugo von Hofmannsthal
 Der Turm (Liederbuch)
 Der Turm (Gedicht), Gedicht von William Butler Yeats
 Der Turm (Peter Weiss), Theaterstück von Peter Weiss
 Der Turm (Stephen King), Roman von Stephen King
 Der Turm (Tellkamp), Roman von Uwe Tellkamp
 Der Turm (Uwe Müller), Roman von Uwe Müller
 Der Turm (2012), zweiteiliger Fernsehfilm von Christian Schwochow
 Tatort: Der Turm, deutscher Fernsehfilm von 2018 aus der Reihe Tatort
Bauwerke:
 Der Turm (Bezau), eine ehemalige Fronfeste in Bezau im Bregenzerwald (Vorarlberg, Österreich)
 Turmhügel Der Turm, Bayern
Weiteres:
 Der Turm (Tarot), Trumpfkarte des Tarot
 Der Turm, Trumpfkarte im Kartenspiel Troccas
 Der Turm, Trumpfkarte im Kartenspiel Troggu
 Der Turm (Künstlergruppe), Wuppertaler Künstlergruppe

Siehe auch:
 Türme, Türmer (Begriffsklärung), Thurm, Turn, Thurn (Begriffsklärung); Tower
  Am Turme, Zum Turm
 Hoher Turm, Langer Turm